Теребля — річка на Закарпатті, права притока Тиси
 Теребля — село, Закарпатська область, Тячівський район

Дивіться також 
 Вабля
 Убля (значення)